Der General Aung San Shield (bis 2014: MFF Cup; birmanisch: Bogyoke Aung San Shield) ist ein seit 2010 ausgetragener Fußball-Pokalwettbewerb für myanmarische Vereinsmannschaften.  Er wird jährlich von der Myanmar Football Federation (MFF) veranstaltet und ist nach der Meisterschaft der zweitwichtigste Titel im nationalen Vereinsfußball.

Der Sieger des Shields wird nach dem K.-o.-System ermittelt. Bis auf das Halbfinale, das in Hin- und Rückspiel entschieden wird, werden alle Runden jeweils in einem Spiel ausgetragen. Steht es nach der regulären Spielzeit unentschieden, kommt es zu einer Verlängerung und gegebenenfalls zum Elfmeterschießen. Im Halbfinale kommt auch die Auswärtstorregel zur Anwendung.

Rekordsieger sind Ayeyawady United und Yangon United mit jeweils drei Titeln. Gegenwärtiger Titelträger ist Yangon United, der das Finale der Pokalrunde 2019 (9. Austragung) am 24. September 2019 gegen Shan United mit einem 4:3-Sieg nach Verlängerung gewann.

Die Endspiele im Überblick

Rangliste

Weblinks 
 Website der Myanmar Football Federation

Fußballwettbewerb in Myanmar